Cessna 205, 206 и 207 — семейство однодвигательных, легких самолётов, выпускаемых американской компанией Cessna. Популярная линейка моделей Cessna 205/206/207 была построена на базе самолета Cessna 210. Большая часть единиц была произведена преимущественно с 1964 по 1985 год. Всего, к концу 1984 года, было построенно 576 единиц самолета Cessna 205, 7556 единиц самолета Cessna 206 и 790 единиц самолета Cessna 207.

Разработка

Cessna 205 
Шестиместный самолет Cessna 205 производился с 1963 по 1964 год и был построен на базе Cessna 210 (обозначался производителем как Model 210-5). Отличался от базвой модели неубирающимися шасси и расположением дверей. В данной модели устанавливался двигатель на 260 л.с - .

Cessna 206 
Шестиместный самолет Cessna 206 производился с 1964 по 1985, в этот период была произведена 6581 единица. Спустя двенадцать лет, началось производство новых версий Cessna 206, в 1998 году, первыми были выпущенны две модификации  — Cessna 206H и с модификация турбонагнетателем - Cessna T206H. Cessna 206 явлсяется самой популярной моделью данного семейства. Производится в наше время.

Cessna 207 
Семиместный самолет Cessna 207, имеет удлиненный фюзеляж, из-за чего обладает большей грузоподъемностью - около 820кг (1,800 фунтов). Самолет производился с 1969 по 1984 год.

Лётно-технические характеристики 

 размах крыла (м): 10,92
 длина (м): 8,62
 высота (м): 2,92
 площадь крыла (м²): 16,2
 Число мест: в модели 206 — 6 чел.
 пустой (т): 0,951
 максимальная взлётная (т): 1,633
 максимальная скорость (км/ч): 278
 крейсерская скорость при 75 % мощности (км/ч): 265
 длина разбега (м): 275
 крейсерская скорость для дальних полётов (км/ч): 220
 дальность полёта (км): 870
 дальность полёта с дополнительным топливом (км): 1280

Примечания 

Самолёты Cessna
Самолёты общего назначения
Высокопланы